Dealu Mare ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Dealu Mare (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Dealu Mare (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Dealu Mare (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Dealu Mare (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Dealu Mare (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Dealu Mare (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Dealu Mare (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Dealu Mare (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Dealu Mare (Galicea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Dealu Mare (Gușoeni), Dorf im Kreis Vâlcea
 Dealu Mare (Ionești), Dorf im Kreis Vâlcea